Formula Nippon sezona 1997 je bila drugo prvenstvo Formule Nippon.

Rezultati

Dirkači 

1997 v športu
1997